Зейфман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Зейфман, Вил Иосифович (1911—1971) — советский учёный-биофизик.
 Зейфман, Григорий Ефимович (1941—2010) — советский и российский артист эстрады. Народный артист России (2000)